

Geografia
 Lavandeira - município do estado do em Tocantins, Brasil.
 Lavandeira - freguesia no concelho de Carrazeda de Ansiães, Portugal.

Biologia
 Lavandeira - um dos muitos nomes pelo qual é conhecido o pássaro  Alvéola.
 Lavadeira-mascarada - um dos nomes populares do pássaro lavadeira-mascarada.

Desambiguação